Округ Уилкинсон ():
 Уилкинсон — округ штата Джорджия, США.
 Уилкинсон — округ штата Миссисипи, США. 
 См. также 
 Уилкинсон